Richard Brooks (regisseur), Amerikaans scenarioschrijver, regisseur, schrijver en producent
 Richard Brooks (acteur), Amerikaans acteur